A Copa da Ásia de 1968 foi a 4ª edição da Copa da Ásia.

A fase final foi no Irão, entre 10 e 19 de maio.

Fase de qualificação 
Anfitriã
  Irã
Defensores do título
 
Vencedores da fase de qualificação
  Myanmar

Grupo 1

Todos os jogos decorreram na Birmânia

Grupo 2 

Todos os jogos decorreram em Hong Kong

Grupo 3 

Todos os jogos decorreram em Hong Kong.

Fase final

Campeão

Ligações externas
Copa da Ásia 1968 em Arquivo dos Mundiais

Copa da Ásia
1968 no futebol